Разия может означать:

 Разия (Кардица) — село в сообществе Морфовуни в Греции.
 Разия, Луис (род. 1989) — бразильский автогонщик.